Stříbrnice est un toponyme qui peut désigner :

Stříbrnice, une commune du district de Přerov, dans la région d'Olomouc ;
 Stříbrnice, une commune du district d'Uherské Hradiště, dans la région de Zlín.

Homonymie de localités en  Tchéquie